Bonvicini ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Bonvicini (1941–1995), italienischer Comiczeichner
 Monica Bonvicini (* 1965), italienische Bildhauerin und Künstlerin